Motschalow ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Stepanowitsch Motschalow (1800–1848), russischer Schauspieler
 Wladimir Georgijewitsch Motschalow (* 1948), russischer Karikaturist und Grafiker